Dolina Trzech Stawów – część Katowic, położona na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, w dolinie o tej samej nazwie.

W miejscowości znajdują się Camping 2015 pod zarządem katowickiego MOSiR-u, przystań wodna oraz ośrodek wypoczynkowy. Przebiegają tamtędy także trasy rowerowe. Położona jest ona nad Potokiem Leśnym. Główna ulica tej części Katowic nosi nazwę Trzech Stawów. Do miasta obszar Doliny Trzech Stawów został włączony w 15 października 1924 roku wraz z Muchowcem.

Przypisy 

Historyczne dzielnice, osady i kolonie Katowic
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec